Сергей Кишкин: Кишкин, Сергей Тимофеевич (1906—2002) — учёный в области металловедения, академик АН СССР (1966).
 Кишкин, Сергей Соломонович — российский и советский правовед, автор статей 1-го издания БСЭ.